Семьеве́дение — школьный учебный предмет, обучающий нравственным основам семейной жизни, социальной сущности брака и семьи, основы ведения домохозяйства, юридических обязательств супругов родителей и их детей друг перед другом, социально-демографическим тенденциям развития брачно-семейных отношений в современной России.

В настоящее время включен во ФГОС как составная часть курса обществознания.

Семьеведение как школьный предмет

Преподавание в СССР 
В СССР в 20-30-х годах XX века проблеме полового воспитания уделялось большое внимание. Стремительное развитие такой науки, как педология, позволило собрать и проанализировать множество данных об особенностях развития детей, в том числе и сексуального. Благодаря этому были созданы специальные программы полового воспитания подростков, которые активно воплощались в жизнь. Однако в 1936 году вышло постановление ЦК ВКПб «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», после чего педология была признана лженаукой. Вопрос о половом образовании детей оказался закрыт на долгие годы.

В течение 25 лет молчания образовательных учреждений подготовкой своих детей к взрослой жизни занимались исключительно родители. К вопросу о роли школы в этом процессе вернулись только в начале 60-х годов. Именно тогда в школьную программу был включен курс «Основы советской семьи и семейного воспитания». Некоторые моменты подготовки подростков к взрослой жизни преподавали на своих уроках и учителя других предметов.

В 80-х годах число абортов в стране резко увеличилось. Поэтому к проблеме полового воспитания все же пришлось вернуться. В 1982 году была создана специальная учебная программа «Этика и психология семейной жизни». Появился целый ряд учебных пособий. В последующие 10 лет она активно внедрялась в школьную программу старших классов и получила множество положительных оценок от педагогов. Данный предмет появился для воспитания культуры половых отношений среди старшеклассников. В нём были разделы, которые мальчики и девочки слушали вместе, были и такие, что надо было говорить только с девочками или только с мальчиками. Однако отсутствие подготовленных кадров для преподавания нового предмета и наличие закрытых на ту пору тем для обсуждения с детьми стало одной из основных причин отказа от обучения учащихся средних общеобразовательных школ основам супружества и семейной жизни.

Преподавание в современной России 
Школьный предмет «Семьеведение» является логическим продолжением курса «Этика и психология семейной жизни». С начала 2000-х годов актуализируется методическая работа по семьеведению. В некоторых регионах (Пензенская область, Республика Татарстан) в пилотном режиме внедряется семьеведение как факультативный курс. Появляется целый ряд учебных пособий по семьеведению.
 
В апреле 2017 года детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила начинать подготовку к семейной жизни со школы В дальнейшем Кузнецова активно участвовала в разработке и внедрении в учебную программу средней школы курса «Семьеведение» или «Уроков семейного счастья». Занятия должны быть направлены на пропаганду традиционных семейных ценностей и способствовать защите материнства и детства. В декабре 2017 Минобрнауки одобрило данную инициативу. Одним из пилотных регионов по внедрению проекта стала Северная Осетия, затем подключилась Башкирия. В 2019 году более 60 регионов РФ стали развивать эту инициативу.

В 2019 году академик РАН Артур Реан при поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного разработал школьный курс «Семьеведение».

В июле 2020 года Кузнецова сообщила о подготовке к включению модульных программ по семьеведению в новый ФГОС. В марте 2021 года Министерство просвещения включило в учебники обществознания курс по семьеведению.

Преподавание семьеведения в ВУЗах 
Курс лекций «Семьеведение» традиционно читается для студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа», а также для социальных работников.

Критика 
«Сексизм — это то, что пронизывает почти все российские учебники сегодня» — к такому выводу пришел автор книги «Школа темного будущего» Игорь Вережан, комментируя учебно-методическое пособие по курсу «Семьеведение», разработанное в Казани.

«Я против этого внедренного по европейским стандартам раннего сексуального образования — это ничего кроме развращения и непонимания у ребенка не вызывает» — Ирина Яровая считает, что вводить в школах отдельную дисциплину «семьеведение» по европейскому образцу нет смысла.

«Семьеведение» нужно преподавать уже в начальной школе, чтобы помогать ребятам правильно выстраивать отношения в семье. Затем, в средних классах, когда уже начинается подростковый возраст, должны учитываться и эти особенности ребят. Когда резко возрастает количество суицидов из-за того, что они начинают путать любовь с влюбленностью, не могут справиться с этой ситуацией" — считает член социального комитета Совфеда Елена Попова.

Семьеведение как наука 

Семьеведение (см. также фамилистика , социология семьи) — наука, изучающая историю формирования семьи, закономерности изменения ее форм, функции и типы семьи в современном обществе, ее место в системе общественных отношений, а также формы и методы социальной работы с ней.

Семьеведение как междисциплинарная отрасль научного знания интегрирует в своей объектно-предметной сфере познания все накопленные знания о семье, имеющиеся в других науках, изучающих семью: социологии, психологии, экономике, педагогике, этике, демографии, медицине, юриспруденции и др. Некоторые авторы рассматривают семьеведение как составную часть фамилистики.

Объектом семьеведения является семья как общественная группа, процесс ее формирования и развития как устойчивой социальной системы.

Предметом семьеведения является сфера межличностных отношений в семье, брачно-семейных связей и механизмов воздействия потребностей общества на семейный образ жизни через систему норм, ценностей, традиций и сложившихся образцов поведения. Более широко предмет семьеведения можно определить как исследование причин влияния семьи как социального института на социализацию членов общества, динамику брачности, рождаемости и разводимости, образ жизни людей, мотивацию вступления в брак и содержание родительско-детских отношений.

См. также 
 Обществознание
 Фамилистика
 Социология семьи

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Школьное образование в России
Учебные предметы в России